El término arañero estriado puede referirse a:

Arachnothera magna
Setophaga striata